Virga puede referirse a:

 Virga, en meteorología, es un fenómeno atmosférico.
 Virga, en latín, vara.
 Virga, en música, es un tipo de neuma.
 Virga, en paleografía, es un signo de puntuación.
 Virga, género de mariposas.
 Virgae, en geología planetaria, es un tipo de superficie encontrado en la luna  Titán.
 Mapamundi de Virga, mapa del siglo XV.